Ces personnes appartiennent toutes à la famille von Thadden, famille de la noblesse prussienne d'origine poméranienne. 
 Adolf von Thadden-Trieglaff (1797-1882), propriétaire terrien prussien, homme politique conservateur et animateur du réveil chrétien en province de Poméranie ; 
  (1858-1932), propriétaire terrien, juriste et haut-fonctionnaire prussien, petit-fils du précédent ;
 Adolf von Thadden (1921-1996), homme politique allemand, fils du précédent.